bł. Józef (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Józef od św. Jacka Negro Maroto (1580–1622) – hiszpański dominikanin, misjonarz w Japonii, męczennik
 bł. Józef Vaz (1651–1711) – indyjski oratorianin, misjonarz
 bł. Józef Maria Gros (1742–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Bécavin (1767–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Tous y Soler (1811–1871) – hiszpański kapucyn, założyciel Sióstr Kapucynek NMP Matki Bożego Pasterza
 bł. Józef Ko Seong-un (?–1816) – koreański męczennik
 bł. Józef Benedykt Dusmet (1818–1894) – włoski benedyktyn, kardynał
 bł. Józef Eulalio Valdés (1820–1889) – kubański bonifrater
 bł. Józef Gerard (1831–1914) – francuski oblat, misjonarz
 bł. Józef Tovini (1841–1897) – włoski tercjarz franciszkański
 bł. Józef Baldo (1843–1915) – włoski ksiądz, założyciel m.in. Sióstr Miłosierdzia św. Marii i Sióstr Małych św. Józefa 
 bł. Józef Toniolo (1845–1918) – włoski ekonomista, działacz społeczny
 bł. Józef Nascimbeni (1851–1922) – włoski ksiądz, założyciel Małych Sióstr Św. Rodziny
 bł. Józef Allamano (1851–1926) – włoski duchowny, założyciel Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia
 bł. Józef Ruiz Bruixola (1857–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Rada (1861–1936) – hiszpański augustianin, męczennik
 bł. Józef Álvarez-Benavides de la Torre (1865–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Tápies Sirvant (1869–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Ludwik Palacio Muniz (1870–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Calasanz Marqués (1872–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik
 bł. Józef González Huguet (1874–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Maria Fernández Sánchez (1875–1936) – hiszpański lazarysta, męczennik
 bł. Józef Jan Perot Juanmartí (1877–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Ksawery Gorosterratzu Jaunarena (1877–1936) hiszpański redemptorysta, męczennik
 bł. Józef Maria González Solís (1877–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Cassant (1878–1903) – francuski trapista
 bł. Józef Antoni Gómez (1878–1936) – hiszpański benedyktyn, męczennik
 bł. Józef Tarrats Comaposada (1878–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Józef Maria Ferrándiz Hernández (1879–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Santonja Pinsach (1879–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Gafo Muniz (1881–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Ferrer Esteve (1904–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Józef Czempiel (1883–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Medes Ferris (1885–1936) – hiszpański męczennik
 bł. Józef Straszewski (1885–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Trynidad Rangel (1887–1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Boher Foix (1887–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Samsó y Elias (1887–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Rajmund Ferragud Girbés (1887–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Józef Anaklet González Flores (1888–1927) – meksykański męczennik
 bł. Józef Maria Laguía Puerto (1888–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Menéndez García (1888–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Sala Picó (1888–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Maria Peris Polo (1889–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Innocenty Guz (1890–1940) – polski franciszkanin, męczennik
 bł. Józef Pawłowski (1890–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Maria López Carrillo (1892–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Aparicio Sanz (1893–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef García Mas (1896–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef del Amo del Amo (1916–1936) – hiszpański zakonnik ze zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego, męczennik
 bł. Józef López Tascón (1896–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Maria Segura Penadés (1896–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Vergara Echevarría (1908–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Oriol Isern Massó (1909–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Giaccardo (1896–1948) – włoski paulista
 bł. Józef Maria Zabal Blasco (1898–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Józef Dionizy Ludwik Padilla Gómez (1899–1927) – współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodych Meksykanów, męczennik
 bł. Józef Maria Palacio Montes (1901–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Cebula (1902–1941) – polski oblat, męczennik
 bł. Józef Canet Giner (1903–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Fenollosa Alcayna (1903–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Zapłata (1904–1945) – polski zakonnik ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, męczennik
 bł. Józef Maria Muro Sanmiguel (1905–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Kut (1905–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Girotti (1905–1945) – włoski dominikanin, męczennik
 bł. Józef Marxen (1906–1946) – niemiecki ksiądz, męczennik z Albanii
 bł. Józef Ryszard Diez (1909–1936) – hiszpański augustianin, męczennik
 bł. Józef Toledo Pellicer (1909–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Józef Kurzawa (1910–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Józef Jankowski (1910–1941) – polski pallotyn, męczennik
 bł. Józef Perpina Nacher (1911–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Józef Kowalski (1911–1941) – polski salezjanin, męczennik
 bł. Józef Maria Vidal Segú (1912–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Prieto Fuentes (1913–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Maria Corbín Ferrer (1914–1936) – hiszpański męczennik
 bł. Józef Stanek (1916–1944) – polski pallotyn, męczennik
 bł. Józef Delgado Pérez (1917–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Maria García Tabar (1918–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Józef Puglisi (1937–1993) – włoski ksiądz

Zobacz też: Święty Józef